Publi Servili Vàtia Isàuric (cònsol 79 aC), cònsol el 79 aC, va rebre el malnom d'Isàuric.
 Publi Servili Vàtia Isàuric (cònsol 48 aC), cònsol romà, fill de l'anterior.